Рамейки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рамейки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Рамейки — деревня в Кореличский район Гродненской области.
 Рамейки — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.